Eshkol ist der Name folgender Personen:

 Levi Eshkol (1895–1969), israelischer Politiker
 Noa Eshkol (1924–2007), israelische Tänzerin, Tochter von Levi Eshkol
 Eshkol Nevo (* 1971), israelischer Schriftsteller, Enkelsohn von Levi Eshkol

Das Eshkol-Wachmann-Notationssystem beschreibt Bewegungen

Siehe auch:
 Eschkol